kwas oleinowy
 kwas elaidynowy